Porpáczy Aladár (1903–1965) Kossuth-díjas kertészmérnök, növénynemesítő, a magyar korszerű gyümölcsnemesítés megalapítója és megszervezője, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
 ifj. Porpáczy Aladár (1938) az előbbi fia, kertészmérnök, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár